Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle o Aeroporto di Parigi-Roissy (CDG) – principale aeroporto di Parigi
 Aeroporto di Parigi-Orly (ORY) – secondo aeroporto di Parigi
 Aeroporto di Parigi-Le Bourget (LBG) – aeroporto di Le Bourget, indicato a volte come Aeroporto di Parigi Le Bourget 
 Aeroporto di Parigi-Beauvais Tillé (BVA) – aeroporto di Beauvais, indicato a volte come Aeroporto di Parigi-Beauvais
 Aeroporto di Parigi-Vatry (XCR) – aeroporto di Châlons-en-Champagne, indicato a volte come Aeroporto di Parigi-Vatry